Южный опоссум () — вид млекопитающих из семейства опоссумов.

Южный опоссум распространён в Центральной и Южной Америке. Он обитает на высоте до 2000 метров над уровнем моря. Этот вид хорошо переносит широкий спектр местообитаний, в том числе дождевые леса и субтропические леса, искусственные леса и окраины населённых пунктов, где питается отбросами. Этот вид живёт на экстремальных высотах или в крайне засушливых зонах.

Животное имеет коренастое телосложение. Мех с длинными остевыми волосами, придаёт этим животным несколько растрёпанный вид. Окраска меха на спине часто тёмная, обычно черноватая или сероватая, но в редких случаях может быть беловатой. Окраска меха на брюхе жёлтая или кремовая. На морде мех, прежде всего, беловатый, имеется тёмная полоса от макушки до переносицы и чёрные кольца вокруг обоих глаз. Уши большие и полностью чёрные. Южный опоссум имеет острые когти, длинные усы и, прежде всего, голый цепкий хвост, который немного длиннее, чем тело. Самцы немного крупнее самок и имеют более длинные клыки. Длина тела 37 см, длина хвоста 39,5 см.

Этот вид был достаточно хорошо изучен в северной части ареала. Он ведёт ночной образ жизни, древесный (хотя другие виды из этого рода гораздо более древесные), и как правило, одиночный, хотя две или более особей могут находиться поблизости в период размножения. Они начинают свою повседневную деятельность примерно за час до захода солнца, однако, пик активности наблюдается с 11 вечера до 3 утра. Имеют очень широкий спектр питания, который меняется сезонно. Их рацион включает беспозвоночных, позвоночных, листья, фрукты, нектар и падаль. Независимо от сезона, беспозвоночные — это главный компонент их рациона, в том числе черви, жуки и кузнечики. Имеют очевидный иммунитет к яду многих членов семейства гадюковых и могут нападать на гремучих змей. Самки строят гнездо из листьев в дупле дерева или норе. Они обычно живут менее 2-х лет. 

Южный опоссум часто становится жертвой столкновений с автомобилями. Естественными врагами являются оцелот, ягуарунди, южноамериканская гарпия.

Размер приплода меняется с широтой, уменьшаясь около экватора. Сезон размножения также переменный в зависимости от широты. Беременность длится от 13 до 15 дней. У южного опоссума полигинийная система спаривания, в котором самцы конкурируют за самок репродуктивного возраста. Эструс длится от 5 до 32 дней. Когда ресурсы ограничены или недоступны, животные могут принять решение не спариваться. Рождается от 2 до 20 неразвитых детёнышей, но самки имеют только 9 сосков. Новорождённые крошечные, как правило длиной около 1 см и весят около 0,13 грамма. Хотя они слаборазвиты, новорождённые имеют хорошо развитые когти на передних ногах, которые помогают им подняться в сумку матери. После этого, они остаются прикреплёнными к молочным железам в течение примерно 50 дней. Потомство перестаёт кормиться молоком и становится самостоятельным в возрасте от 90 до 125 дней, часто, когда фрукты в изобилии.

Нет больших угроз для этого вида. В Суринаме его добывают ради мяса, которое незаконно вывозят во Французскую Гвиану. Этот вид встречается во многих охранных территориях.

Примечания

Ссылки 
 Animal Diversity Web  

Обыкновенные опоссумы
Млекопитающие Центральной Америки
Млекопитающие Южной Америки
Животные, описанные в 1758 году